Unter dem Begriff Krallenzange versteht man
 Krallenzange (Tierpflege) (auch als Krallenschere bezeichnet): ein Schneidewerkzeug zum Kürzen von Krallen, insbes. bei Katzen, Hunden und Vögeln sowie
 Krallenzange (Chirurgie): verschiedene chirurgische Haltewerkzeuge an denen Riefen oder gezahnte Ausformungen angebracht sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten und ein Abrutschen zu verhindern.